Fäh ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Fäh (1858–1932), Schweizer Priester, Kunsthistoriker, religiöser Erbauungsliterat
 Beat Fäh (* 1952), Schweizer Regisseur, Schauspieler und Autor
 Claudio Fäh (* 1975), Schweizer Filmregisseur
 Franz Fäh (1857–1907), Schweizer Lehrer und Historiker
 Hans Fäh (1916–1984), deutscher Maler
 Linda Fäh (* 1987), Miss Schweiz 2009
 Marco Fäh (* 1973), Schweizer Politiker (Grüne)
 Markus Fäh (* 1958), Schweizer Psychoanalytiker